Reuschenberg steht für:

 Reuschenberg (Familienname), ein deutscher Familienname
 Reuschenberg (Adelsgeschlecht), ein ehemaliges, rheinländisches Landadelsgeschlecht

 Burg Reuschenberg (Elsdorf), ehemalige Burg bei Elsdorf, Nordrhein-Westfalen
 Schloss Reuschenberg (Leverkusen), ehemaliges Schloss in Leverkusen-Bürrig, Nordrhein-Westfalen
 Schloss Reuschenberg (Neuss) in Neuss-Reuschenberg, Nordrhein-Westfalen

 Reuschenberg (Neuss), Stadtteil von Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Wildpark Reuschenberg in Leverkusen-Küppersteg, Nordrhein-Westfalen

Reuschenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Anna von Reuschenberg (1568–1629), Tochter von Wilhelm von Reuschenberg zu Overbach und Roschette
 Heinrich von Reuschenberg (1528–1603), Landkomtur der Deutschordensballei Alden Biesen
 Johann von Reuschenberg († 1660), deutscher Marschall im Dreißigjährigen Krieg
 Philippine von Reuschenberg (1563–1618), Tochter von Wilhelm von Reuschenberg zu Overbach